Jasiona steht für:
 Jasiona (Zbrosławice) (dt. Jasten), Ortschaft im Powiat Tarnogórski (Kreis Tarnowitz), Woiwodschaft Schlesien, Oberschlesien
 Jasiona (Zdzieszowice) (dt. Jeschona), Ortschaft im Powiat Krapkowicki (Landkreis Krappitz), Woiwodschaft Oppeln, Oberschlesien